IBQ est un sigle qui peut désigner :
 Institut biblique du Québec, un institut de théologie canadien ;
 , une banque privée opérant au Qatar.